Констум (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх. Коммуна Констум является частью кантона Клерво. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 419 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 154 домашних хозяйств. Занимает площадь 14,95 км² (по занимаемой площади 84 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 521 м. (15 место из 116 коммун), наименьшая 312 м. (109 место из 116 коммун).

Ссылки 
 www.consthum.lu — Официальный сайт коммуны

Примечания 

Коммуны Люксембурга